Иоганн Шерцер:
* Шерцер, Иоганн Адам (1628—1683) — лютеранский теолог.
 Шерцер, Иоганн Готфрид (1834(?)—1870) — австрийский мастер по изготовлению гитар, работал в Вене.

Примечания